m² steht für:
 Quadratmeter, ein Flächenmaß
 m², Pseudonym des deutschen Drum-and-Bass-Produzenten Mathis Mootz, siehe Panacea (Musiker)

M² bezeichnet:
 die Beugungsmaßzahl eines Lasers

Siehe auch:
 M2